Bihar, település Romániában
 Bihar község, Románia közigazgatási egysége, központja Bihar  falu
 Bihar megye, Románia közigazgatási egysége
 Bihar vármegye, népies nevén Biharország a történelmi Magyarország közigazgatási egysége
 Hajdú-Bihar megye, Magyarország közigazgatási egysége
 Bihar, Nagyváradon 1867-től megjelent napilap

Bihar, keresztnév

 Bihár, szövetségi állam Indiában